Franciaország
Pringy, település Haute-Savoie megyében
Pringy, település Marne megyében
Pringy, település Seine-et-Marne megyében